

Geografia 
 Abbazia di Luxeuil – abbazia francese di Luxeuil-les-Bains
 Brotte-lès-Luxeuil – comune francese dell'Alta Saona
 Cantone di Luxeuil-les-Bains – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Lure
 Fontaine-lès-Luxeuil – comune francese dell'Alta Saona
 La Chapelle-lès-Luxeuil – comune francese dell'Alta Saona
 Luxeuil-les-Bains – comune francese dell'Alta Saona
 Villers-lès-Luxeuil – comune francese dell'Alta Saona

Persone 
 Angelome di Luxeuil (...-855) – santo francese
 Eustasio di Luxeuil (560-629) – santo francese
 Valdeberto di Luxeuil (595-670) – santo francese